Mucronea är ett släkte av slideväxter. Mucronea ingår i familjen slideväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slideväxter
Mucronea